Чемпионат Испании по футболу 1990/1991 — 60-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 11-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 822 гола.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Вальядолид» — «Тенерифе»  — 6:2 (18-й тур, 13 января 1991 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Барселона»  — 0:6 (25-й тур, 10 марта 1991 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Реал Мадрид» — «Севилья»  — 7:0 (21-й тур, 3 февраля 1991 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1991
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1990 году
Спорт в Испании в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991